Alta societat (pel·lícula de 1956), pel·lícula musical estatunidenca dirigida per Charles Walters 
 Alta societat (pel·lícula de 2005), pel·lícula anglesa dirigida per Martha Fiennes
 Alta societat o classe alta, en la teoria marxista, classe dominant, aquella que té la propietat del capital i dels mitjans de producció